Соревнования в синхронном плавании среди дуэтов в технической программе на чемпионате Европы по водным видам спорта 2018 в Глазгоу состоялись 3 августа 2018 года.

Результаты 
Финал проходил 3 августа в 13:00 по местному времени.

Чемпионат Европы по водным видам спорта 2018